Holy Dead Trinity – druga kompilacja nagrań polskiej grupy muzycznej Hate. Wydawnictwo ukazało się 10 kwietnia 2001 roku nakładem wytwórni muzycznej World War III.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Hate
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2001